Flechsig:
 Paul Emil Flechsig, un neuroanatomiste et neuropathologiste allemand.
 Le faisceau de Flechsig, un élément de neuroanatomie.